Мэ́дисон, Ма́дисон () — англоязычные имя, фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мэдисон, Бэйли (род. 1999) — американская актриса.
 Мэдисон, Джеймс (1751—1836) — четвёртый президент США, один из ключевых авторов Конституции США.
 Мэдисон, Долли (1768—1849) — супруга Джеймса Мэдисона.
 Мэдисон, Иви (род. 1989) — порноактриса немецкого происхождения.
 Мэдисон, Келли (род. 1967) — американская порноактриса, режиссёр, антрепренёр порноиндустрии в интернете.
 Мэдисон, Майки (род. 1999) — американская актриса.
 Мэдисон, Майкл (род. 1977) — американский серийный убийца.
 Мэдисон, Марта (род. 1977) — американская актриса, кинопродюсер, писательница и ресторатор.
 Мэдисон, Ноэл (1897—1975) — американский актёр.
 Бартолетта, Тианна (урождённая Мэдисон; род. 1985) — американская легкоатлетка.
 Мэдисон, Хелен (1913—1970) — американская пловчиха, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр 1932 года.
 Мэдисон, Холли (род. 1979) — американская модель и актриса.

Другое 
 Мэдисон (имя)
 Мэдисон — вид велотрековой гонки.
 «Мэдисон-сквер-гарден» — спортивный комплекс в Нью-Йорке, США.
 Мэдисон-авеню — улица Нью-Йорка с односторонним движением.
 Мэдисон-авеню, 383 — 47-этажный небоскрёб в Нью-Йорке.
 «Пробуждая Мэдисон» — американская драма 2010 года.
 «Билли Мэдисон» — американский кинофильм 1995 года.
 Happy Madison — американская кинокомпания.
 Ashley Madison — виртуальная служба знакомств.

Примечания